Op de 85e editie van de Australian Open in 2011 speelden de vrouwen in het enkelspel van 17 tot en met 29 januari 2011. De Belgische Kim Clijsters won voor de eerste maal de Australian Open door in de finale de Chinese Li Na te verslaan met 3-6, 6-3 en 6-3. Serena Williams kon door een voetblessure haar titel niet verdedigen.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2011